Дермот Малрони (; Александрија, 31. октобар 1963) амерички је глумац познат по улогама у филмовима Млади револвераши, Куда те дан однесе, Венчање мог најбољег друга, Све о Шмиту и Август у округу Осејџ.

Филмографија 

|-
|1993.|| Ситница звана љубав ||-{The Thing Called Love}-||Кајл Дејвидсон||
|-
|1997.|| Венчање мог најбољег друга ||-{My Best Friend's Wedding}-||Мајкл О'Нил||
|-
|2003.|| Пријатељи ||-{Friends}-||Гавин Мичел||3 епизоде
|-
|2005.|| Изнајмљени дечко ||-{The Wedding Date}-||Ник Меркер||
|-
|2007.|| Зодијак ||-{Zodiac}-||капетан Марти Ли||
|-
|2008.|| Спалити након читања ||-{Burn After Reading}-||звезда филма -{Coming Up Daisy}-||
|-
|2011.|| Џеј Едгар ||-{J. Edgar}-||Норман Шварцкопф Старији||
|-
| 2011. || Сивило || -{The Grey}- || Џером Талгет
|-
|2012–2013.|| Нова девојка ||-{New Girl}-||Расел||5 епизода
|-
|2013.|| Август у округу Осејџ ||-{August: Osage County}-||Стив Хајдебрехт||
|-
|2015.|| Астрална подмуклост 3 ||-{Insidious: Chapter 3}-||Шон Брнер||
|-
|2016.|| Декица пуштен са ланца || -{Dirty Grandpa}- || Дејвид Кели || 
|-
|2023.|| Врисак 6 || -{Scream VI}- || детектив Бејли || 
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1963.
Амерички глумци